Jailbreak () es un término en inglés que significa fuga carcelaria (de jail, «cárcel»; y break, «romper»).

En informática, significa escalada de privilegios, en el sentido de sobrepasar las limitaciones establecidas deliberadamente (por motivos de seguridad o comerciales) en la funcionalidad de un sistema o de un dispositivo informático, como si el usuario tuviera los permisos o privilegios necesarios para hacerlo. Más concretamente, puede referirse a:
 Jailbreak (iOS), en dispositivos de Apple que utilizan iOS;
 Jailbreak, juego de policías y criminales creado en 2017 en Roblox por el grupo Badimo.
 Rooting (por root, nombre convencional del superusuario, o usuario que tiene todos los permisos), en teléfonos y tabletas con Android;
 PlayStation Jailbreak, en la videoconsola PlayStation 3.

También puede referirse a:

Música 
 Jailbreak (1976), álbum de estudio de Thin Lizzy;
 '74 Jailbreak (1984), álbum de estudio de AC/DC;
 Jailbreak (1976), canción de AC/DC;

Televisión 
 Jail Break, episodio 52 y último de la primera temporada de la serie animada Steven Universe.